|-
| (55001) 2001 QW18||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55002) 2001 QF19||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55003) 2001 QV21||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55004) 2001 QT22||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55005) 2001 QQ23||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55006) 2001 QZ24||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55007) 2001 QC26||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55008) 2001 QW26||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55009) 2001 QZ26||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55010) 2001 QD27||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55011) 2001 QV29||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55012) 2001 QG30||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55013) 2001 QB31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55014) 2001 QC31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55015) 2001 QQ31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55016) 2001 QE32||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55017) 2001 QH32||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55018) 2001 QH33||||16 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55019) 2001 QO34||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55020) 2001 QS34||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55021) 2001 QK38||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55022) 2001 QQ38||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55023) 2001 QV38||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55024) 2001 QB40||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55025) 2001 QF40||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55026) 2001 QG41||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55027) 2001 QL42||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55028) 2001 QO42||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55029) 2001 QN45||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55030) 2001 QP45||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55031) 2001 QJ47||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55032) 2001 QX47||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55033) 2001 QT48||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55034) 2001 QA49||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55035) 2001 QP51||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55036) 2001 QQ51||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55037) 2001 QT51||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55038) 2001 QP52||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55039) 2001 QK54||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55040) 2001 QE56||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55041) 2001 QD57||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55042) 2001 QX58||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55043) 2001 QL59||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55044) 2001 QZ59||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55045) 2001 QH62||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55046) 2001 QQ64||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55047) 2001 QX65||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55048) 2001 QK66||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55049) 2001 QJ67||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55050) 2001 QU67||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55051) 2001 QT68||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (55052) 2001 QU68||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (55053) 2001 QV68||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (55054) 2001 QH69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55055) 2001 QR69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55056) 2001 QU69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55057) 2001 QJ70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55058) 2001 QC73||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55059) 2001 QG73||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55060) 2001 QM73||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55061) 2001 QK74||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55062) 2001 QU77||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55063) 2001 QS78||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55064) 2001 QP80||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55065) 2001 QY80||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55066) 2001 QF81||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55067) 2001 QQ81||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55068) 2001 QX83||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55069) 2001 QR85||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55070) 2001 QZ85||||22 серпня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55071) 2001 QE86||||18 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55072) 2001 QK89||||16 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55073) 2001 QY92||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55074) 2001 QH93||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55075) 2001 QP96||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55076) 2001 QQ96||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55077) 2001 QP98||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55078) 2001 QB101||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55079) 2001 QM103||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55080) 2001 QM104||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55081) 2001 QP109||||21 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 55082 Ксленді (Xlendi)||||25 серпня 2001||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (55083) 2001 QV110||||24 серпня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак, Петр Правец
|-
| (55084) 2001 QE115||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55085) 2001 QL115||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55086) 2001 QQ117||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55087) 2001 QB120||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55088) 2001 QV120||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55089) 2001 QD121||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55090) 2001 QX121||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55091) 2001 QT122||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55092) 2001 QO123||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55093) 2001 QZ123||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55094) 2001 QS127||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55095) 2001 QZ129||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55096) 2001 QB132||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55097) 2001 QT132||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55098) 2001 QS133||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55099) 2001 QK137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55100) 2001 QM137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

55000